Rejon narodycki – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu żytomierskiego Ukrainy.

Rejon został utworzony w 1923 roku. Jego powierzchnia wynosi 1284 km2, a ludność liczy około 10 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonowych są Narodycze.

Na terenie rejonu znajduje się 1 osiedlowa rada i 16 silskich rad, obejmujących 65 wsi.

Miejscowości rejonu

Przypisy